Вишкент — топоним

 Вишкент — посёлок в Таджикистане.
 Вишкент — река в Таджикистане.